Rapport minoritaire est la traduction française de , une nouvelle de Philip K. Dick.

Cette nouvelle a été adaptée au cinéma en 2002, par Steven Spielberg dans un film au même nom. Le titre rapport minoritaire peut aussi se référer au titre  de la bande originale du film.

Le film de Spielberg adaptant la nouvelle de Philip K. Dick, a lui aussi été adapté la même année en jeu vidéo, .

Et à la télévision dans une série éponyme en 2015.